DND steht für:
 Department of National Defence, das kanadische Verteidigungsministerium
 Did not dress, siehe Did not start
 Do Not Disturb bei Telekommunikation und im Netzjargon, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#D
 Dynamit Nobel Defence GmbH, vormals Dynamit Nobel
 Dundee (ISO-3166-2:GB-Code), Stadt in Schottland
 Flughafen Dundee (IATA-Code), schottischer Flughafen

DNd steht für:
 DNd (Inschrift), Inschrift von Dareios I.

D&D oder DnD steht für:
 Drag and Drop, einen Begriff der Computerbedienung
 Dungeons & Dragons, ein Pen-&-Paper-Rollenspiel

dnd steht für:
 dnd (Computerspiel), auch The Game of Dungeons
 Daonda (ISO-639-3-Code), Dialekt von Auwe-Daonda, Papuasprache im Vanimo-Green River Distrikt, Sandaun Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung